PX steht als Abkürzung für:

 Air Niugini, die größte Fluggesellschaft Papua-Neuguineas, Sitz in Port Moresby nach dem IATA-Code 
 Christusmonogramm Chr., die Initialen Christi im Griechischen (eigentlich: XP) 
 Paraxylen, Paraxylol bzw. p-Xylen, p-Xylol, siehe Xylene
 Pedro Ximénez, spanische Rebsorte
 Praxair, US-amerikanisches Unternehmen (Börsenkürzel)
 Primary Index, Dateiendung des Datenbankformats Paradox (Datenbank)
 Army & Air Force Exchange Service, Post Exchange, eine Konsumgüterversorgungskette mit eigenen Ladengeschäften des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums für die Versorgung der US Army und der US Air Force 
 zwei Tauchboote:
 Auguste Piccard (PX-8)
 Ben Franklin (PX-15)
 Vespa PX, ein seit 1977 gebauter Motorroller des italienischen Herstellers Piaggio

PX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Carlisle
 Norwegen: Mandal in der Provinz Agder

px steht als Abkürzung für:

 Pixel, die einzelnen Farbwerte einer digitalen Rastergrafik  

PX